Янкович (Јанковић, Janković) — південно-слов'янське, зокрема сербське прізвище, також зустрічається серед хорватів та чорногорців. Походить від зменшувальної форми імені Ян — Янко.

Відомі носії прізвища 

 Альфред Метью Янкович (1959) — американський музикант, сатирик, пародист, актор і телевізійний продюсер
 Бела Янковіч (1865—1939) — угорський політик, Міністр народної освіти і у справах релігій Королівства Угорщина
 Єлена Янкович (1985) — сербська тенісистка
 Марко Янкович (1995) — чорногорський футболіст
 Милиця Янкович (1881—1939) — сербська письменниця
 Неманья Янкович — сербський футболіст
 Петер Янкович (нар. 1933) — австрійський дипломат

Див. також 
 Марко Янкович
 Янкевич
Слов'янські прізвища